Midhat ( Mudihat, DMG) ist ein arabischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „das Lob“. Varianten des Namens mit derselben Bedeutung sind Mithat, Mitat oder auch Medhat. Der Name kommt in der Türkei, in Balkanländern und im arabischen Sprachraum vor.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Ahmed Midhat Efendi (1844–1912), osmanischer Schriftsteller und Verleger
 Midhat Pascha (1822–1884), Großwesir des osmanischen Reichs

Vorname 

 Mithat Bayrak (1929–2014), türkischer Ringer
 Mithat Şükrü Bleda (1874–1956), osmanischer und türkischer Politiker
 Mithat Demirel (* 1978), deutscher Basketballspieler türkischer Herkunft
 Mithat Fenmen (1916–1982), türkischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Midhat Frashëri (1880–1949), albanischer Publizist und Politiker
 Midhat Mursi as-Sayyid Umar (1953–2008), ägyptischer und islamischer Extremist
 Medhat Sheikh el-Ard (1920–2001), arabischer Diplomat  
 Mithat Yaşar (* 1986), türkischer Fußballspieler

Familienname 

 Dalal Midhat-Talakić (* 1981), bosnische Sängerin

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname